Lehner es un apellido alemán y puede referirse a:
 Ernst Lehner (Augsburgo, 1912 – Aschaffenburg, 1986).
 Gerald Lehner ( Bad Gastein, 1963 -), periodista y autor austriaco.
 Martin Richard Lehner
 Mark Lehner, arqueólogo y egiptólogo norteamericano.
 Robin Lehner ( Göteborg, 1991-)
 Waltraud Lehner ( Linz, 1940 -).
 Galerie Lehner, una galería de arte en el centro histórico de Viena (Austria).